Il Fiore – poemetto o corona di 232 sonetti, attribuito a Dante Alighieri
 Il Fiore – premio letterario italiano
 Il fiore – singolo di Mietta del 2006

Pagine correlate 
Fiore (disambigua)